Aislados puede hacer referencia a lo siguiente:

 Aislados (película de 2005).— Una película de David Marqués.
 Aislados (película de 2011).— Una película de Xavier Gens.
 Aislados (película de 2016).— Una película documental de Marcela Lizcano

 Aislados (El Podcast).— Cuatro comediantes de stand up